La voz, puede referirse a:

Reality shows 
La voz de Arabia, versión para Oriente Medio del reality show The Voice, originado en los Países Bajos.
La voz Argentina, versión para Argentina del reality show The Voice, originado en los Países Bajos.
La voz de Armenia, versión para Armenia del reality show The Voice, originado en los Países Bajos..
La voz Colombia, versión para Colombia del reality show The Voice, originado en los Países Bajos.
La voz España, versión para España del reality show The Voice, originado en los Países Bajos.
La voz México, versión para México del reality show The Voice, originado en los Países Bajos.
La voz Perú, versión para Perú del reality show The Voice, originado en los Países Bajos.